Alkoholok, vegyületcsoport
 Alkohol, az etanol (etil-alkohol) köznyelvi elnevezése
 Alkoholos ital, alkoholos erjedésből származó etanolt tartalmazó ital